Asiatiska sällskapet kan syfta på

Asiatiska sällskapet i Bangladesh – lärd förening grundad 1952 i Dhaka
Asiatiska sällskapet i Bengalen – en lärd förening, grundad 1784 i Calcutta
Kungliga asiatiska sällskapet i Storbritannien och Irland – en lärd förening, inrättad 1823 i London